Con Monrad si può intendere:

Persone
 Ditlev Gothard Monrad (1811-1887)
 Lars Monrad-Krohn
 Marcus Jacob Monrad (1816-1897)
 Martin Monrad (* 1977)

Altro
 92297 Monrad, asteroide